Would I Lie to You? peut faire référence à :

Musique 
 Would I Lie to You, chanson du groupe Whitesnake sur leur album Come an' Get It sorti en 1981 ;
 Would I Lie to You?, chanson du groupe Eurythmics sortie en 1985 ;
 Would I Lie to You?, chanson du duo Charles & Eddie sortie en 1992.

Télévision 
 Would I Lie to You?, jeu télévisé britannique.